Араго́нский за́мок ():
 Арагонский замок (Искья)
 Арагонский замок (Реджо-ди-Калабрия)